Viva il Re! Giorgio Napolitano, il presidente che trovò una repubblica e ne fece una monarchia è un libro del 2013 scritto da Marco Travaglio ed edito da Chiarelettere.

Agiografia non autorizzata di Giorgio Napolitano, il libro ripercorre gli eventi della vita di Napolitano filtrati attraverso il giudizio severo di Travaglio.